Тимиа — населённый пункт и оазис в Нигере. Административно является сельской коммуной и входит в департамент Арлит региона Агадес. Тимиа расположена на плато Аир посреди Сахары.

Климат

Примечания 

Регион Агадес
Населённые пункты Нигера
Коммуны Нигера
Оазисы Нигера